

Toponyme 

 James Lake, un grand lac de barrage dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord ;
 , un lac de l'Indiana ;
 , un lac de l'Ontario.

Personnalités 
James Lake peut désigner :

  (c. 1840-1876), avocat, homme d'affaires et homme politique britannique ;
 James A. Lake (né en 1941), biologiste américain.